Amerikai Egyesült Államok
 Hazel Green (Alabama)
 Hazel Green (Kentucky)
 Hazel Green (Oregon)
 Hazel Green (község, Wisconsin)
 Hazel Green (város, Wisconsin)